Der Begriff Violettbraune Erdeule wird gelegentlich für zwei verschiedene Schmetterlingsarten benutzt:

 Hellrandige Erdeule
 Rhombus-Bodeneule